Ard-galen (sin. Zielony obszar) – równina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Informacje na jej temat znajdują się w Silmarillionie. Jest zaznaczona i podpisana na mapie Beleriandu dołączonej do książki.

Rozciągała się na południe od Angbandu aż do Dorthonionu. Był to teren zniszczony z powodu sąsiedztwa siedziby Morgotha. Po pierwszym wzejściu Słońca cała równina porosła bujną trawą i dlatego nazwaną ją Ard-galen. W takim stanie przetrwała aż do czasu bitwy Dagor Bragollach (455 rok Pierwszej Ery). Wówczas to równinę zniszczyły rzeki płomieni wysłane przez Morgotha z Thangorodrimu. Cały ten obszar przemienił się w spopieloną ponurą pustynię, jałową i martwą, spowitą duszącym pyłem. Zaczęto nazywać go Anfauglith (Dławiący pył) lub Dor-nu-Fauglith (Kraj pod duszącym popiołem). Jedynym miejscem na tym pustkowiu, gdzie potem jeszcze rosła trawa, był kurhan Haudh-en-Ndengin. Anfauglith przetrwało w niezmienionym stanie aż do końca Pierwszej Ery i zniszczenia Beleriandu w Wojnie Gniewu.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  – mapa Beleriandu Ch. Tolkiena z zaznaczonym położeniem Ard-galen

Geografia Beleriandu
fr:Liste de lieux du Beleriand#A